Niels Jensen er navnet på flere personer:
 Niels Jensen (Bild) (død 1379) – dansk ærkebiskop af Lund
 Niels "Aars" Jensen (1603-1672) – dansk magister og rektor i Viborg
 Niels Peter Jensen (komponist) (1802-1846) – dansk komponist og musiker
 Ingvard Jensen (Niels Ingvard Jensen, 1842-1925) – dansk lærer og politiker
 Niels Arnth-Jensen (1883-1966) – dansk politiker og indenrigsminister
 Niels Busch-Jensen (1886-1987) – dansk politiker og justitsminister
 Niels Jensen (bokser) – norsk bokser, norgesmester i 1918 og 1919.
 Niels Jensen (maler) (født 1912) – dansk maler
 Niels Jensen (forfatter) (født 1927) – dansk forfatter
 Niels Jensen (filmskolelærer) (1929-2010) – dansk højskolelærer og filmskolelærer
 Niels Waldsgaard Jensen (1935-2010) – dansk fodboldspiller
 Niels Jensen (sejler) (født 1939) – dansk sejlsportsmand og OL-deltager
 Niels Due Jensen (født 1943) – dansk erhvervsleder
 Niels Jensen (bibliotekar) (født 1952) – dansk bibliotekar
 Niels Dengsø Jensen (født 1962) – dansk landmand og erhvervsmand
 Niels Jensen (skuespiller) (født 1964) – svensk skuespiller og sanger
 N.P. Jensen – flere personer som hedder Niels P. Jensen